Antón Martín (religieus) - religieus en verpleger
 Antón Martín (metrostation) - metrostation in Madrid; vernoemd naar bovenstaand persoon